Rappenau steht für:
 Bad Rappenau, Stadt in Baden-Württemberg
 Rappenau (Obernzenn), Ortsteil des Marktes Obernzenn im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Rappeneau